Кальвария (от  — Голгофа; от Calvariae locus — место черепов) — термин в католических странах.

 Кальвария — латинская форма названия Голгофа.
 Кальвария — скульптурные композиции на сюжеты страданий Христа, места католического паломничества.
 Кальвария — польский дворянский герб.

Топонимы
 Кальвария — город в Литве.
 Кальвария — исторический район Минска.
 Кальвария-Зебжидовска — город в Польше.
 Вильнюсская кальвария — комплекс исторических сооружений в Вильнюсе, Литва.
 Гура-Кальвария — город в Польше
 Жемайтская Кальвария — местечко в Литве.

См. также 
 Сёстры Пресвятой Девы Марии Убежища на горе Кальвария (бриньолинки) — в Генуе женская монашеская община.
 Дочери Пресвятой Девы Марии на горе Кальвария — женская монашеская конгрегация итальянского происхождения.
  — французская конгрегация Богоматери Кальварийской (Notre Dame du Calvaire), утверждённая папой Григорием XV в 1621 году.

Примечания